Schweizertor steht für
 Schweizertor (Pass), Alpenpass
 Schweizertor (Wiener Hofburg)